Nebel – comune dello Schleswig-Holstein, sull'isola di Amrum in Germania
 Nebel – anche nablo, strumento musicale di legno a corde pizzicate utilizzato dall'antico popolo ebraico e dai fenici

Persone 
 Carl Nebel – ingegnere, architetto e disegnatore tedesco
 Paul Nebel – calciatore tedesco
 Stefan Nebel – ex pilota motociclistico tedesco